Мулен Руж (, буквально «Червоний млин») — знамените класичне кабаре в Парижі, побудоване 1889 року, одна з визначних пам'яток французької столиці.

Фільми 

 «» — німий британський фільм Евальда Дюпона 1928 року.
 «» — американський фільм 1940 року, реж. Сідней Ленфілд.
 «» — французький фільм-мюзикл 1941 року, реж. Андре Югон, Ів Міранд.
 «Мулен Руж» — британська мелодрама 1952 року, реж. Джон Г'юстон.
 «Мулен Руж!» — фільм-мюзикл База Лурманна, США-Австралія, 2001.